The Hunted Woman – film del 1916 diretto da S. Rankin Drew
The Hunted Woman – film del 1925 diretto da Jack Conway